— японская манга, придуманная и нарисованная Kohske. Была опубликована японским издательством «Синтёся»
в журнале Monthly Comic @BUNCH. На её основе были выпущены анимационный сериал, радиопостановка и новелла.

Сюжет 
Все вращается вокруг двух наемных рабочих, которые берутся как за работу обычных людей, так и за работу полиции, с которой никто другой не может справиться. Эти двое, которых зовут Уоррик Арканджело и Николас Браун, работают в городе Эргастулуме, который полон мафии, хулиганов, проституток и грязных копов.

Персонажи

Главные персонажи 
Уоррик Арканджело
 Сэйю: Дзюнъити Сувабэ, Аюму Мурасэ (юный)
 (прежде Уоллес Арканждело) — напарник Ника. С тринадцати лет работает жиголо и считает, что это его основная работа. Николас работает личным телохранителем Уоррика. Ник убил семью Уоррика двадцать два года назад в психотической ярости, будучи свидетелем того, как отец Уоррика потушил сигарету об левый глаз своего сына, на котором теперь он носит повязку. У него развита гипертимезия. Также он носит с собой пистолет M1911.

Николас Браун
 Сэйю: Кэндзиро Цуда, Ханаэ Нацуки, (юный)
 , или Ник, является «Сумерком», обретшим сверхчеловеческие способности из-за употребления наркотика Целебра. Ник — это результат того, что бывший наемник West Gate Гастон Браун переспал с проституткой-Сумерком. Гастон напоил проститутку с целью избежать найма в Меченых наемников, и убил женщину после рождения Ника. Гастон плохо обращался с Ником, так как видел в нем только монстра. Он глухой, и общается преимущественно на жестовом языке, но имеет исключительно сильное зрение и владеет навыками чтения по губам. Будучи ребенком-наемником, он был нанят семьей Арканджело, чтобы стать телохранителем Уоррика. Как и все Сумерки, он идентифицируется жетоном который он носит. С его естественными способностями, его уровень B/5, но после передозировки целебры уровень становится A/0.

Алекс Бенедетто
 Сэйю: Мамико Ното
 , или Ал, — бывшая проститутка. Она присоединилась к Уоррику и Нику после того, как они и полиция устранили банду на которую она работала, и Уоррик решает пощадить её жизнь. Ранее Алекс была под контролем Барри Аббота, который подозревается в накачивании её наркотиками, чтобы сделать её более покорной. Она учит жестовый язык, чтобы лучше общаться с Ником, и несколько раз утешала Уоррика, когда тот мучился от ночных кошмаров. Она спокойна, заботлива и не боится насилия. Она раскрылась как талантливая певица и иногда работает у семьи Криштиану в этой роли. У Алекс есть младший брат Эмилио, которого она поддерживала, работая.

Второстепенные персонажи 

Доктор Тео
 Сэйю: Сатоси Миками
  — доктор, который поставляет Нику и другим Сумеркам Целебру и другие лекарства. Он руководит небольшой клиникой в Округе 7 и пытается оставаться нейтральным между соперничающими бандами. У него нет двух пальцев на левой руке. Доктор Тео добрый человек, кроме тех моментов, когда Нине или его клинике что-то угрожает.

Нина
 Сэйю: Аой Юки
  — медсестра, работающая в клинике Доктора Тео. Близкая подруга Уоррика и Ника.

Чад Адкинс
 Сэйю: Тэцуо Канао
  — офицер полиции в Эргастулуме. Он нанимает Ника и Уоррика для выполнения работы в полиции. Ему часто приходится убирать беспорядок за ними.

Даниель Монро
 Сэйю: Кацухиса Хоки
  — босс мафии и глава одной из трех главных банд в Эргастулуме. Бывший работодатель Ника.

Делико
 Сэйю: Томохиса Хасидзумэ
  — имеет уровень D/0 Сумерка и работает на семью Монро.

Лоретта Криштиану Амодио
 Сэйю: Кана Уэда
  — четырнадцатилетняя дочь бывшего босса и нынешнего лидера семьи Криштиану. Она использует ресурсы своей семьи, чтобы помочь в нужде Сумеркам. Её соратники и защитники — Марко Адриано и Галахад Воер (Сумрак, имеет сверхчеловеческую силу.)

Джина Паулкли
 Сэйю: Ёсико Сакакибара
  является Сумерком и главой гильдии Паулкли, которая принимает Сумерков изгоев и нанимает их. Джина твердо верит в три закона, которые регулируют Сумерков, основанные на трех законах робототехники Азимова: никакие действия не могут быть приняты в отношении «нормальных», повиноваться своему хозяину, защищать себя. Она выше, чем Ник, что очень его напрягает.

Джинжер
 Сэйю: Микако Комацу
 — одна из высокоранговых Сумерек и является членом гильдии Паулкли. Есть вероятность,что она любовница Джины Паулкли. Её уровень S/5.

Дуг
 Сэйю: Хироюки Ёсино
  — один из Сумерек уровня A/0. Он работал в гильдии Паулкли и был соседом по комнате с Галахадом Воером.

Джоэл Раво
 Сэйю: Масако Исобэ
  — старая женщина, которая работает в магазине в Эргастулуме. Часто является клиентом Ника и Уоррика.

Уран Корсика
 Сэйю: Хидеюки Умэдзу
  — глава семьи Корсика. Имеет большой шрам на лбу. Имеет большую неприязнь к Сумеркам.

Констанс Раво
 Сэйю: Ами Косимидзу
  — владелица оружейного магазина. В хороших отношениях с Ником и Уорриком.

Манга 

Была написана и проиллюстрирована Kohske, впервые выпущена в 2011 году в журнале Monthly Comic @ Bunch японского издательства «Синтёся». Это первая манга автора, дебютировавшая в 2009 году в журнале Shōnen Gangan.

Список томов 
Вся серия была собрана в 8 танкобонах.

Аниме 

Аниме адаптация была объявлена на обложке шестого тома манги в Японии. Позже это было подтверждено в официальном Twitter аккаунте аниме. Также стало известно, что адаптацией займется студия Manglobe, Gangsta стал их последним аниме-сериалом до банкротства.
Трансляция началась в Японии 1 июля 2015 года. Аниме транслировалось на японских телеканалах Asahi Broadcasting Corporation (ABC), Tokyo MX, TV Aichi и BS11.

Ранобэ 
Ранобэ, написанное Дзюнъити Кавабатой, было выпущено 1 августа 2015 года.

Примечания

Ссылки 
 Gangsta. official manga website 
 Gangsta. official anime website 
 
 
 Рецензии
 Рецензия аниме-сериала на сайте Anime News Network.
 Рецензия первой серии аниме-сериала на сайте IGN.
 Рецензия первого тома манги на сайте The Fandom Post.

Неонуар
Manglobe